Los Luminoth son una raza ficticia introducida en el videojuego Metroid Prime 2: Echoes.

Descripción 
Los Luminoth son una raza tecnológicamente avanzada proveniente de un planeta desconocido que sucumbió a una catástrofe, por lo cual tuvieron que ser nómadas por un periodo prolongado de tiempo hasta que se establecieron en el planeta Aether, Físicamente son humanoides, tienen una altura aproximada de 3 metros en promedio, de extremidades largas y antenas similares a la de las polillas. Son altamente intelectuales y pacíficos, incluso se les compara con los Chozo en este aspecto, también son capaces de levitar aunque no esta claro si lo hacen por medio de telekinesis o por la función de sus trajes.

Historia 

De acuerdo a los registros encontrados en el juego, los Luminoth fueron nómadas durante mucho tiempo hasta que se asentaron en el planeta Aether, en el cual vivieron pacíficamente hasta que se vieron en riesgo debido a que se agotaba su fuente principal de energía. Para superar este obstáculo, los Luminoth construyeron 3 controladores de energía en sus templos principales en áreas centrales de sus dominios (Agon, Torvus y la Fortaleza del Santuario), las cuales se conectaban al Gran Templo. Con este inconveniente eliminado, los Luminoth pudieron vivir en una era de paz y prosperidad.

Dicha paz fue interrumpida cuando un meteoro de Phazon colisionó en Aether (en Metroid Prime 3: Corruption se revela que era un Leviathan). La explosión de energía del meteoro provocó una anomalía dimensional en el planeta, engendrando un segundo planeta que se encontraba en una dimensión distinta. Se trataba de un planeta similar a Aether, el cual fue llamado Dark Aether, cuyos violentos habitantes fueron bautizados Ing por los Luminoth.

Los Ing fueron capaces de combatir en el mundo de luz por medio de la posesión de otros organismos. Los Luminoth por su parte, al no tener esa habilidad, intentaron atacarlos directamente mediante el uso de portales en primera instancia, sin embargo, fueron incapaces de combatir en los gases nocivos del Dark Aether.

Para empeorar su situación, descubrieron que la energía del planeta fue dividida entre los dos mundos y dedujeron que si toda la energía fuera recolectada por un mundo, el otro desaparecería. Los Luminoth tomando esto en cuenta, idearon un plan para contraatacar y tomar toda la energía de Dark Aether, mediante el desarrollo de armas efectivas contra los habitantes de esa dimensión y métodos de protección para contrarrestar los efectos de su atmósfera. Lamentablemente, luego de muchos años de lucha, los Ing lograron hacerse con el prototipo funcional de un módulo de transferencia de energía, con el cual comenzaron la ofensiva para tomar la energía de todos los templos Luminoth a excepción del Gran Templo, poniendo las vidas de los Luminoth y de Aether en riesgo, hasta que llegó la cazarrecompensas Samus Aran a resolver la situación.

Personajes de Metroid
Razas extraterrestres de videojuegos

fr:Luminoth